Mohammedan Sporting Club peut désigner :
 Mohammedan Sporting Club de Calcutta en Inde,
 Mohammedan Sporting Club de Dacca au Bangladesh,
 Mohammedan Sporting Club de Chittagong au Bangladesh.